Wulf steht für:
 Wulf, Nebenform von Wolf (Vorname), männlicher Vorname
 Wulf (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wulf, deutscher Name von Aegna, Insel in Estland
 Focke-Wulf, deutscher Flugzeughersteller

Siehe auch:
 Wulff
 Wolf (Familienname)
 Wolff
 Woolf
 Wolfe
 Woolfe